Стив (Стиви) Джонсон-младший (; род. 24 декабря 1989 года в Ориндже, США) — американский теннисист; бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в парном разряде с Джеком Соком; победитель шести турниров АТР (из них четыре в одиночном разряде).

Общая информация 
Стив — один из двух детей Мишель и Стива Джонсона-старшего; его сестру зовут Элисон. Отец уроженца Оринджа — был при жизни тренером по теннису в Rancho San Clemente Tennis and Fitness Club (умер в мае 2017 года), мать — профессор математики.

Любимое покрытие — хард, любимый турнир — Индиан-Уэллс. Кумирами в мире тенниса в детстве называет соотечественников Пита Сампраса и Андре Агасси.

После недолгой и не слишком успешной карьеры в юниорском теннисе Стив-младший поступил в Университет Южной Калифорнии, а чуть позже стал играть за него в теннисной лиге NCAA. Вскоре Джонсон добился немалых успехов в этом соревновании, дважды (в 2011 и 2012 годах) став победителем мужского одиночного разряда в рамках высшей лиги этого турнира.

Спортивная карьера

Начало карьеры 
В июле 2010 года Джонсон выиграл квалификационный отбор на турнир в Лос-Анджелесе и впервые сыграл на основных соревнованиях АТП-тура. Дебют на взрослом турнире из серии Большого шлема у Стива состоялся в августе 2011 года, когда он получил специальное приглашение на Открытый чемпионат США. В сентябре того же года он выиграл первые титулы на турнирах из серии серии «фьючерс». В ноябре он взял первый трофей на турнирах серии «челленджер» в парном разряде.

В августе 2012 года Джонсон выиграл «челленджер» и в одиночном разряде, победив на соревнованиях в Аптосе. На Открытом чемпионате США в том сезоне он смог выйти в третий раунд. В феврале 2013 года на турнире в Сан-Хосе Стив первый раз вышел в четвертьфинал АТП. В июне он победил на «челленджере» в Ноттингеме, который проводился на траве. После этого успеха американский теннисист впервые в карьере поднялся в топ-100 мирового одиночного рейтинга.

В январе 2014 года Джонсон вышел в четвертьфинал на турнире в Окленде. В феврале того же года он выиграл ещё один «челленджер» в Далласе и смог выйти в полуфинал турнира АТП в Делрей-Бич. В апреле Стив выиграл «челленджер» в Ле-Госье. В июне он сыграл в четвертьфинале на турнире в Халле, а в июле в Ньюпорте. На турнире в Атланте Стив сыграл в парном финале в дуэте с Сэмом Куэрри. В августе на турнире в Вашингтоне Джонсон достиг ещё одного четвертьфинала. К концу месяца он смог уже подняться в топ-50 в мировом рейтинге. Лучшим результатом в осенней части сезона 2014 года стал выход в 1/4 финала в Токио.

2015—2017 

Сезон 2015 года Джонсон начал с выхода в четвертьфинал в Окленде и впервые выхода в третий раунд Открытого чемпионата Австралии. В феврале он дважды вышел в четвертьфинал на турнирах в Мемфисе и Делрей-Бич. В следующем в сезоне Большом шлеме — Открытом чемпионате Франции Стив также доиграл до стадии третьего раунда. В августе на турнирах в Вашингтоне и Уинстон-Сейлеме он смог пройти в полуфинал. На Открытом чемпионате США он смог выйти в 1/2 финала в парном разряде, где выступал совместно с Сэмом Куэрри. В сентябре Джонсон получил первый вызов в сборную США в розыгрыше Кубке Дэвиса и помог ей сохранить место в мировой группе на следующий сезон, переиграв с партнёрами команду Узбекистана. В октябре на зальном турнире в Вене Джонсон впервые вышел в одиночный финал Мирового тура. В матче за титул он выиграл первый сет, но затем проиграл два оставшихся первому номеру посева на турнире Давиду Ферреру (6-4, 4-6, 5-7) и не смог выиграть трофей. Стив завершил сезон выходом в полуфинал на турнире в Валенсии. По его итогам он занял в рейтинге 32-ю строчку.

На Открытом чемпионате Австралии 2016 года Джонсон вышел в третий раунд. В феврале он сыграл в парном финале на соревнованиях в Мемфисе, попав туда в дуэте с Куэрри. В мае сотрудничество с Куэрри в парном разряде принесло успех. Джонсон со своим партнёром смог выиграть парный приз грунтового турнира в Женеве. Спустя месяц, 25 июня Стив завоевал первый в карьере титул АТП и в одиночном разряде. В финале турнира на траве в Ноттингеме был побежден уругваец Пабло Куэвас (7-6(5) 7-5). Набравший неплохую форму Джонсон продолжил улучшать свои пиковые результаты и на Уимблдонском турнире, где впервые на Большом шлеме вышел в четвёртый раунд. Путь в четвертьфинал ему преградил знаменитый теннисист Роджер Федерер. В июле Джонсон достигает 21-е места в мировом рейтинге. В августе он вышел в полуфинал турнира в Вашингтоне и сыграл Олимпиаде, которая проводилась в Рио-де-Жанейро. Здесь он смог выйти в четвертьфинал в одиночном турнире, где его обыграл Энди Маррей, ставший в итоге Олимпийским чемпионом. Но свою медаль Джонсон смог увезти с Олимпиады. Он стал бронзовым призёром в парном разряде, выступив в альянсе с Джеком Соком. После Олимпиады на турнире серии Мастерс в Цинциннати Стив вышел в четвертьфинал.

В январе 2017 года Джонсон вышел в полуфинал турнира в Окленде. В феврале он совместно с Райном Харрисоном достиг парного финала в Мемфисе. В апреле Стив выиграл свой второй одиночный титул АТП, завоевав его на грунте турнира в Хьюстоне. В решающем матче он обыграл Томаса Беллуччи — 6-4, 4-6, 7-6(5). На кортах Ролан Гаррос и Уимблдона Джонсон вышел в стадию третьего раунда. В августе он сыграл в четвертьфинале турнира в Уинстон-Сейлеме, а на Открытом чемпионате США проиграл во втором раунде. В октябре на турнире в Токио в матче первого раунда Джонсон смог переиграть № 7 в мире Доминика Тима в трёх сетах. В целом он вышел в четвертьфинал.

2018—2020 

В феврале 2018 года на турнире в Делрей-Бич Стив сумел дойти до полуфинала. В апреле он выиграл титул на грунте в Хьюстоне, в финале обыграв соотечественника Тенниса Сандгрена. В мае удалось выйти в полуфинал турнира в Женеве. На  Ролан Гаррос Джонсон единственный раз в сезоне прошёл в третий раунд Большого шлема. В июле он завоевал второй титул — на траве в Ньюпорте, в финале обыграв индуса Рамкумара Раманатана в трёх сетах. В августе американец дошёл до финала на турнире в Уинстон-Сейлеме, где проиграл россиянину Даниилу Медведеву. Затем на Открытом чемпионате США он вышел во второй раунд. После этого у Джонсона начался спад, до конца года он не выиграл ни одного матча.

Старт сезона 2019 года также прошёл на спаде. Первого четвертьфинала в сезоне он добился в феврале на турнире в Делрей-Бич. Следующий раз в 1/4 финала он вышел в мае на турнире в Лионе. В июле Стив сыграл на Уимблдонском турнире, где дошёл до третьего раунда, но проиграл в трёх сетах японцу Кэю Нисикори. Летом Джонсон в рейтинге стал балансировать на грани вылета из топ-100. В августе он смог несколько поправить положение в рейтинге, выиграв титул на младшей серии «челленджер» в Аптосе. На турнире уже основного тура в Уинстон-Сейлеме ему удалось выйти в полуфинал. На Открытом чемпионате США проиграл в первом раунде Нику Кирьосу в трёх сетах. В концовке сезона американец отметился выходом в финал «челленджера» в Фэрфилде. По итогам 2019 года Джонсон впервые с 2013 года не занимал место в топ-50, финишировав на 85-й строчке.

В январе 2020 года Джонсон победил на «челленджере» в Бендиго (Австралия). В феврале он в дуэте с Райли Опелкой достиг парного финала турнира в Нью-Йорке, а затем первого в сезоне четвертьфинала в одиночках в основном туре, на турнире в Делрей-Бич. В начале марта он выиграл ещё один «челленджер», который проводился в Индиан-Уэллсе.

2021—2022 
Старт сезона 2021 года Джонсон пропустил и на первых пяти турнирах для себя в сезоне потерпел пять поражений подряд. На Открытом чемпионате Франции он выиграл первые в году матчи и прошёл в стадию третьего раунда. На Уимблдоне его результатом стал выход во второй раунд. В июле Джонсон вышел в четвертьфинал турнира в Кабо-Сан-Лукасе. На следующем турнире в Атланте ему удалось достичь парного финала в партнёрстве с Джорданом Томпсоном. В августе на турнире в Вашингтоне Джонсон смог выиграть три матча подряд и выйти в четвертьфинал. Затем он смог доиграть до ещё одного парного финала на Мастерсе в Цинциннати в команде с Остином Крайчеком. На Открытом чемпионате США Стив проиграл во втором раунде, однако в парном разряде в альянсе с Сэмом Куэрри смог достичь полуфинала.

В 2022 году Джонсон стал балансировать между первой и второй сотней рейтинга. В апреле он вышел в финал грунтового «челленджера» в Сарасоте.

Рейтинг на конец года 

По данным официального сайта ATP на последнюю неделю года.

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (6)

Победы (4) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (2)

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (14)

Победы (9) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (5)

Финалы турниров ATP в парном разряде (8)

Победы (2)

Поражения (6)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (5)

Победы (2)

Поражения (3)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты США
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2016 года